Монаши:

 Монаши () — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины.
 Монаши () — горный хребет, расположенный на территории Канады и США.

См. также